Solberg Salgado steht für:

 Carolina Solberg (Carolina Salgado Collett Solberg, auch Carol; * 1987), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Pedro Solberg (Pedro Salgado Collett Solberg; * 1986), brasilianischer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Isabel Salgado (1960–2022), brasilianische Volleyballspielerin, Mutter von Pedro und Carol